Andrea Cangini (1969) – politico e giornalista italiano
 Franco Cangini (1934-2017) – giornalista italiano
 Davide Cangini (1974) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gabriella Cangini – regista e documentarista italiana 
 Paolo Cangini (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Riccardo Cangini (1968) – imprenditore, autore di videogiochi e designer italiano